Бельгийский первый дивизион A 2019/2020 — 117-й розыгрыш турнира. Сезон начался 26 июля 2019 года и был остановлен 2 апреля 2020 года после 29 туров из-за пандемии коронавируса. Не были сыграны 30-й тур чемпионата и игры плей-офф. Чемпионом был провозглашён «Брюгге».

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Локерен». Его заменил «Мехелен», занявший первое место в Бельгийском первом дивизионе B.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги  
 Чемпионат Бельгии на soccerway 

Чемпионат Бельгии по футболу
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2019 году
Спорт в Бельгии в 2020 году